Uniwersytet Carleton − uniwersytet w Ottawie
 Guy Carleton (1724−1808) − brytyjski generał
 General Carleton – brytyjski statek handlowy, bark, zatonął w sztormie 27 września 1785 w pobliżu Dębek
Miejscowości w USA:
 Carleton – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 Carleton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Thayer
W Wielkiej Brytanii:
 Carleton (Carlisle) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Carleton (Copeland) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Carleton (Eden) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Carleton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Carleton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Carleton – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)